Een verkeersweg:
N201 (België)
N201 (Frankrijk)
N201 (Nederland), zie Provinciale weg 201
N201 (Zwitserland)